Lana Del Rey — второй мини-альбом американской певицы и автора песен Ланы Дель Рей, выпущенный 10 января 2012 года в США и Канаде под лейблом Interscope Records.

Мини-альбом попал в чарт Billboard 200 21 января 2012 года, заняв 20 позицию после того, как было продано 14 000 цифровых копий. Все четыре композиции были выпущены в виде синглов следующего альбома певицы Born to Die.

Список композиций

Создание 
В октябре 2011 года Лана Дель Рей подписала контракт на выпуск своего второго студийного альбома с Interscope Records и Polydor Born to Die. Для поднятия интереса к альбому Дель Рей организовала ряд выступлений, таких как концерты в Bowery Ballroom или Chateau Marmont, а также приняла участие в телешоу De Wereld Draait Door и Later... with Jools Holland. Чтобы привлечь внимание к Born to Die ещё сильнее, Interscope Records выпустили мини-альбом в США и Канаде 10 января 2012 года. Четыре трека этого мини-альбома (Video Games, Born to Die, Blue Jeans и Off to the Races) были до этого доступны для покупки в виде синглов на международном рынке.

Обзоры 
Джон Буш в обзоре для AllMusic назвал исполнительницу роковой женщиной с «томным голосом, сексуальным образом и контрактом модели». Он оценил мини-альбом на 2,5 звезды из 5, посчитав его «всего лишь тизером альбома».

Чарты

История релиза

Примечания

Ссылки 

Альбомы Ланы Дель Рей
Мини-альбомы Interscope Records
Мини-альбомы инди-попа